Памятник защитникам Бауски () — памятник, установленный в 2012 году в городе Бауска (Латвия). Посвящён добровольцам, организовавшим в 1944 году оборону города от наступающих частей Красной армии.

Установка памятника вызвала крайне негативную реакцию со стороны официальных лиц в России и Беларуси, поскольку в числе защитников города были бойцы 23-го и 319-го батальонов латышской вспомогательной полиции, ранее принимавших участие в карательных операциях.

История 
В 1944 году Красная армия начала наступление на территории балтийских республик, в том числе Латвии. Для защиты города Бауски от советских войск был сформирован добровольческий отряд, численностью около 300 человек. Этому небольшому формированию в течение шести недель удавалось сдерживать наступление многократно превосходящих сил противника. Большинство защитников погибли в боях. Советским войскам удалось взять Бауску только после серии бомбардировок, уничтоживших более трети города.

Памятник был открыт 14 сентября 2012 года в присутствии представителей городской власти и членов партии Visu Latvijai!. Памятник был установлен за счёт пожертвований частных лиц и организации «Ястребы Даугавы».

Инициатор установки памятника Эгилс Хелманис, внук одного из добровольцев-защитников Бауски, заявил:

Комментируя позицию России о «героизации нацизма», мэр города Бауски Валдис Вейпс отметил, что памятник посвящён событиям 1944 года, когда несколько сот молодых людей присоединились к латышским бойцам, чтобы отразить атаку советских войск, и не имеет никакого отношения к нацизму.

Описание 
Памятник представляет собой двухметровый гранитный обелиск, на лицевой стороне которого изображена эмблема Национальных вооружённых сил Латвии, а также эмблема, использовавшаяся латышскими формированиями, воевавшими на стороне Германии. Ниже нанесена надпись на латышском языке:

BAUSKAS
AIZSTĀVJIEM
pret otrreizējo
padomju
okupāciju
1944.28.07—14.09.

«Latvijai jābūt
latviešu valstij.»
Kārlis Ulmanis

Реакция 
 : МИД Белоруссии заявил, что рассматривает установку памятника как «прямое надругательство над памятью погибших, а также как посягательство на общеевропейские исторические ценности».
 : После запроса депутата кнессета М. Солодкиной министр иностранных дел Авигдор Либерман при личной встрече выразил протест от имени правительства латвийскому министру Эдгару Ринкевичу
 :
 Руководитель исследовательского фонда «Историческая память» историк Владимир Симиндей заявил, что два из трёх увековеченных латышских батальонов «участвовали в карательных операциях на территории Украины, Белоруссии и России».
 Глава комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий заявил, что «власти Латвии продолжают героизацию фашизма» и призвал органы ЕС дать оценку торжественного открытия памятника в городе Бауска.
 Посольство России в Латвии выразило протест по поводу открытия памятника в Бауске.
 Официальный представитель МИД России заявил, что установка памятника является «позорным актом, оскорбляющим память жертв фашизма».

Примечания 

Бауский край
Международные скандалы
Памятники Латвии
Памятники Второй мировой войны
Российско-латвийские отношения
Здания и сооружения, построенные в 2012 году
2012 год в Латвии
Появились в 2010-е годы в Латвии